Homogamie (Grieks: homo, gelijk en gamos, huwelijk) een huwelijk tussen twee mensen met belangrijke overeenkomende kenmerken zoals klasse, opleiding en religie.

In de biologie is het een bloeiende plant die mannelijk (meeldraden) en vrouwelijke (stamper) kenmerken heeft in dezelfde bloem.

Een derde betekenis is in seksuele zin. Homogamie staat naast bigamie, monogamie en polygamie en betekent in homoseksuele kringen het niet monogaam zijn in een relatie.

Homogaam kan ook iemand zijn die zonder relatie is en het alleen met zichzelf doet (masturbatie).

Huwelijk